Holzfäller steht für:
 Holzfäller, traditionelle Bezeichnung für einen sehr alten Beruf
 Holzfäller, eine weitere Bezeichnung für ein Trinkspiel, siehe Dosenstechen

Holzfäller ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Holzfäller (1884–1945), deutscher Antifaschist, Berliner Stadtverordneter und Gründungsmitglied der KPD